Visser puede hacer referencia a:

Personas
 Ad Visser (1947), conductor televisivo y cantante neerlandés.
 Adrie Visser (1983), deportista neerlandesa.
 Barbara Visser (1977), política neerlandesa de origen croata.
 Carel Visser (1928-2015), escultor neerlandés.
 Danie Visser (1961), exjugador de tenis sudafricano.
 Ingrid Visser (1977-2013), jugadora de voleibol femenino neerlandesa.
 Matt Visser, matemático, catedrático de la Universidad Victoria en Wellington, Nueva Zelanda
 Tim Visser (1987), jugador de rugby británico de origen neerlandés.
 Yolandi Visser, nacida como Anri du Toit (1984), cantante inglesa de Sudáfrica
 Werner Visser (1998), atleta sudafricano especializado en la prueba de lanzamiento de disco.

Localidades
 Puerto Visser, paraje costero ubicada al noroeste del golfo San Jorge, en la Patagonia argentina.